Molekulska formula -{C9H10O5}- se može odnositi na:

 Etil galat
 Siringinska kiselina
 Ванилманделична киселина